U sezoni 1983./84. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Metaloplastike iz Šapca.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 derventskim-korzom.blogspot.com

Međurepublička liga

Bosna i Hercegovina - Vojvodina 
Također i pod nazivom MRL Zapad

 Izvori: 
 Sportske novosti

Hrvatska - Slovenija 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

IV. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva održana u Čakovcu uz sudjelovanje četiri momčadi.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Slavonska regionalna liga - Sjever 

 1. Elektra Osijek
 2. Metalac Osijek
 3. Slatina
 4. Đakovo
 5. Đurđenovac
 6. Josipovac
 7. Valpovka (Valpovo)
 8. Olimpija Osijek
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Slavonska regionalna liga - Jug 

 1. Slavonija DI Slavonski Brod
 2. Požega
 3. Graničar Županja
 4. Posavac Štivica
 5. Oroplet Pleternica
 6. Novoselec (Novo Selo)
 7. Strmac Nova Gradiška
 8. Lokomotiva Vinkovci
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Primorsko-istarska liga 

  1. Buje 53
  2. Kvarner Rijeka
  4. Rudar Labin
  4. Matulji
  5. Turnić Rijeka
  6. Senj
  7. Crikvenica
  8. Poreč
  9. Selce
 10. Pečine Rijeka
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 50 godina rukometa na Labinštini

Hrvatska regionalna liga - Sjever 
 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br 1362 (22/1984)

Hrvatska regionalna liga - Centar 

  1. Rudar Rude
  2. Hidroelektra Zagreb
  3. INA Sisak
  4. Metalac Sisak
  5. Jugoturbina Karlovac
  6. Sloga Novoselec
  7. Jedinstvo Zagreb
  8. Slavijatrans Petrinja
  9. Tekstil Karlovac
 10. Jedinstvo Novska
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Dalmatinska liga 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Vojvođanska liga 

 Izvori: 
 Sportske novosti

V. i niži rangovi

Hrvatska

Međuopćinska liga Zagreb 
Peti rang natjecanja 
Također i pod nazivo Liga RSZO Zagreb

 Izvori: 
 Sportske novosti

Međuopćinska liga Karlovac 
Peti rang natjecanja 
Također i pod nazivom Liga RSZO Karlovac

 Izvori: 
 Sportske novosti

Liga ZO Bjelovar 
Peti rang natjecanja

 Izvori: 
 Sportske novosti

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Gordan Stojanac: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet osamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima), pristupljeno 10. veljače 2014.

1983-84